IE Business School es la escuela de negocios de IE University. Se ubica en Madrid, España.

Fundada en 1973 como Instituto de Empresa, está reconocida como una de las principales escuelas de negocios del mundo. Dispone de un campus urbano en Madrid, es una de las más diversas del mundo y supera los 40.000 graduados que trabajan en más de 125 países.

Historia 
 1973: Nace el IE como una escuela de negocios privada.
 1983-1992: Da inicio a su programa International MBA. El campus creció hasta alcanzar 7000 m², con capacidad para 1000 alumnos.
 1993-2002: Se creó la fundación IE para promover la investigación y conceder becas a alumnos sobresalientes. Se subscribe a la Alianza Sumaq de executive education.
 Enero de 2007: se suscribe un acuerdo con la universidad SEK de Segovia, el IE se hace con el 80% del accionariado.
 2008: la universidad SEK de Segovia cambia su denominación por la de IE Universidad.
 2010-2015: Ocupa los mejores puestos en los Rankings internacionales de Escuelas de Negocios del mundo.
 2016 (I): Ocupa el primer lugar en el ranking de las mejores Escuela de Negocios del Mundo, de acuerdo con The Economist en la categoría Executive Education. 
 2016 (II): Ocupa el primer lugar en el ranking de programas MBA Online a nivel mundial, de acuerdo con The Financial Times.

Actividad 
IE Business School busca un enfoque internacional, tanto en el alumnado como en el claustro de profesores y en los contenidos de los programas.

De este modo, el IE Business School cuenta con alumnos de 88 nacionalidades, y ofrece programas como el International MBA, que integra un 90% de alumnos extranjeros procedentes de 68 países. La escuela cuenta con una red de más de 40.000 antiguos alumnos en más de 125 países, y la Asociación de Antiguos Alumnos está presente a través de clubs en Sudáfrica, Nueva York, Moscú, São Paulo, Fráncfort del Meno, Sídney, Bogotá, Lima, Hong Kong, Londres y Los Ángeles entre otros lugares.

El IE Business School cuenta con una  red de contactos corporativos en América Latina, región de la que procede más del 25% del alumnado, y está presente a través de una red de oficinas de representación en América Central, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Asimismo, el IE cuenta con iniciativas como el Centro EuroLatinoamericano, dedicado a generar y difundir conocimiento sobre gestión en América Latina y a promover el network corporativo entre Europa y América Latina.

A fin de multiplicar el potencial y los recursos académicos a nivel internacional, el IE es miembro fundador de la Alianza Sumaq, un acuerdo que vincula al IE junto con siete escuelas de negocios en América Latina, con el objetivo de ofrecer programas de formación ejecutiva a la alta dirección. Sumaq cuenta con una plataforma tecnológica común, un claustro conjunto de 500 profesores y presencia en 11 países.

Programas 
Specializations
 Specialization in Marketing Mix Implementation (Inglés)
 Marketing Strategy Specialization (Inglés)

MBA
 International MBA (Inglés, Español, o bilingüe)
 Global MBA (Inglés)
 Global Executive MBA (Inglés)
 Executive MBA (Inglés o Español)
 IE-Brown Executive MBA (Inglés)
 IE-SMU MBA (Inglés)

Masters in Management
 Master in Management (Inglés o Bilingüe)

Masters in Finance
 Master in Finance (Inglés)
 Master in Advanced Finance (Inglés)
 Global Master in Finance (Inglés)
 Executive Master en Finanzas (Español)

Programas doctorales
 Doctor de filosofía(PhD)
 Doctor en administración de empresas (DBA)

Rankings 
Rankings internacionales como los de Financial Times, Wall Street Journal, The Economist o Business Week, sitúan al Instituto de Empresa entre las cinco mejores escuelas europeas y entre las principales escuelas del mundo por sus programas MBA y por sus programas de formación ejecutiva.

En 2018 el Financial Times excluye a IE de su ranking por irregularides

Acreditaciones 
IE Business School cuenta con la triple acreditación de EQUIS (European Quality Improvement System), AMBA (Association of MBAs), y AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), que reconocen la calidad de sus programas de formación a nivel internacional.

Referencias

Enlaces externos 
 
 IE Business School
 Asociación de Antiguos Alumnos
 Comunidades de IE, ieCommunities
 IE University
 IE Media Campus
 IE Library
 Official IE Business School Twitter
 Official IE Business School Facebook

IE Universidad
Chamartín
Escuelas de negocios de España
Educación en la Comunidad de Madrid
Instituto de Empresa